Вашкино — название нескольких населённых пунктов в России:
 Вашкино — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Вашкино — деревня в Пестяковском районе Ивановской области.
 Вашкино — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.